Braidbach ist ein geographischer Name:

 Braidbach, Kirchdorf der Gemeinde Bastheim. Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Braidbach (Els), rechter Zufluss der Els bei Geckenau, Gemeinde Bastheim, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Siehe auch:

 Breidbach
 Breitbach